Давыдов Алексей Александрович () — российский учёный-математик, д.ф.-м.н. (1993), профессор (1995), заведующий кафедрой теории динамических систем механико-математического факультета МГУ.

Биография 
В 1974 году Алексей Александрович Давыдов окончил физико-математическую школу-интернат № 18 имени А. Н. Колмогорова при МГУ, поступил и в 1979 году окончил мехмат МГУ, затем там же — аспирантуру (1979—1982) в научной школе В. И. Арнольда, защитив в  1983 году в МГУ диссертацию по теме «Особенности в двумерных управляемых системах» на учёную степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.02 (дифференциальные уравнения),

С 1982 года А. А. Давыдов связал свою судьбу с Владимирским государственным университетом, пройдя путь от ассистента до профессора.

В 1997 году был одним из создателей факультета информатики и прикладной математики ВлГУ, был его первым деканом. Учёный секретарь Владимирского научного центра РАЕН. Заведующий кафедрой функционального анализа и его приложений факультета прикладной математики и физики ВлГУ.

С осени 2014 года. проф. А. А. Давыдов заведует кафедрой теории динамических систем мехмата МГУ.

Научный вклад 
Профессор А. А. Давыдов признан математическим сообществом как крупный специалист в качественной теории дифференциальных уравнений, динамических и управляемых систем, теории особенностей экстремальных задач.

Им
 создана качественная теория управляемых систем на поверхностях,
 разработана теория структурной устойчивости локальной и нелокальной управляемости типичных систем на замкнутых ориентируемых поверхностях;
 развита теория нормальных форм неявных дифференциальных уравнений первого порядка на прямой,
 доказана гёльдеровость границы достижимости типичной управляемой системы в конечномерном фазовом пространстве;
 предложена классификация оптимальных стратегий и особенностей средней временной выгоды типичных управляемых процессов на окружности.
 получены основополагающие результаты в теории управления циклическими процессами.
 дана классификация особенностей условного параметрического минимума при размерности параметра до четырёх (совместно с В. М. Закалюкиным);
 завершена полная локальная классификация типичных линейных дифференциальных уравнений второго порядка с частными производными на плоскости (совместно с Э. Росалесом-Гонсалесом).,.

Научно-организационная деятельность 
 член редколлегии журнала «Journal of Dynamical and Control Systems» (с 1 января 1995);
 член редколлегии журнала «Известия РАН. Серия математическая» (с 26 октября 2009)
 председатель организационного комитета двухгодичных конференций по дифференциальным уравнениям и динамическим системам в г. Суздаль, проводимых совместно МГУ, МИАН и ВлГУ;
 член (2016-2018) Правления Московского математического общества.
 член диссертационных советов МГУ, МИАН, ВлГУ.

Преподавательская деятельность 
Проф. А. А. Давыдов является автором 12-ти учебных курсов мехмата МГУ. Соавторы по курсам: И. А. Богаевский, А. Ю. Жиров, 

В разные годы читал следующие курсы:
 «Дифференциальные уравнения»,
 «Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений»,
 «Особенности неявных дифференциальных уравнений»,
 «Теория катастроф в приложениях»,
 «Теория особенностей и её приложения»
 и другие

Под его руководством защищены 1 докторская (Богаевский Илья Александрович) и не менее 9 кандидатских диссертаций, включая соискателей из Вьетнама и Португалии.

Профессор А. А. Давыдов — заведующий кафедры математики МИСиС.

Награды, премии, почётные звания 
 Премия Московского математического общества молодым учёным «за развитие теории нормальных неявных дифференциальных уравнений первого порядка и их приложений» (1986)
 лауреат гранта Президента Российской Федерации молодым докторам наук (1996)
 Премия издательства МАИК «Наука/Интерпериодика» (2002)
 Знак Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2007) (Минобрнауки РФ).
 член-корреспондент Академии естественных наук и Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова;

Избранная библиография

Книги 
 Qualitative theory of control systems / Davydov A.A. American Mathematical Society (United States), 1994. 147 p. ISBN 082184590X.
 Сборник индивидуальных заданий по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Давыдов А. А., Голопуз С. А., Давыдова Л. В., Исаенко Е. М. Владимир: Владимирский ГУ, 1998, 86 с. ISBN 5-89368-087-1.
 Teoria das Singularidades / Davydov A.A. Centro de Matematica da Universidade do Porto. Porto, 2003. 75 p.
 Курс лекций по введению в теорию катастроф и её приложения / Давыдов А. А. Владимир: Владимирский государственный университет, 2009. 98 с. ISBN 978-5-89368-922-8.

Диссертации 
 Давыдов, Алексей Александрович. Особенности в двумерных управляемых системах : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.01.02. — Москва, 1982. — 149 с. : ил.
 Давыдов, Алексей Александрович. Неявные дифференциальные уравнения и качественная теория управляемых систем на поверхностях : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.01.02. — Москва, 1993. — 269 с. : ил.

Избранные статьи 
 Давыдов А. А. Нормальная форма дифференциального уравнения, не разрешённого относительно производной в окрестности его особой точки // Функц. анализ и его приложения, 19:2 (1985), 1-10.
 Давыдов А. А. Особенности полей предельных направлений двумерных управляемых систем. // Матем. сб., 136(178):4 (1988), 478—499.
 Давыдов А. А. Структурная устойчивость управляемых систем на ориентируемых поверхностях. // Матем. сб., 182:1 (1991), 3-35
 Давыдов А. А., Росалес-Гонсалес Э. Полная классификация типичных линейных дифференциальных уравнений второго порядка с частными производными на плоскости. // Докл. РАН, 350:2 (1996), 151—154
 Давыдов А. А., Мена-Матош Е. Типичные фазовые переходы и особенности выгоды в модели Арнольда. // Матем. сб., 198:1 (2007), 21-42

Видеозаписи выступлений 
 Давыдов А. А. О структурной устойчивости динамических неравенств на сфере // Пленарный доклад на Третьей межд. науч. конф. «Осенние математические чтения в Адыгее» (ОМЧА-3), Адыгейский гос. университет, 16 окт. 2019 г., Майкоп, р. Адыгея. Обнародовано: Кавказский матем. центр АГУ, 21 янв. 2020 г.

Примечания

Ссылки 
 проф. Давыдов А. А. (о нём) // Владимирский ГУ.
 Юбилей А. А. Давыдова // Мехмат МГУ, 2021 г.
 Давыдов Алексей Александрович // Летописи МГУ
 Давыдов Алексей Александрович // СУНЦ МГУ.
 А. А. Давыдов как зав. каф. математики // МИСиС

 Списки трудов
 Статьи на Math-Net.Ru
 Статьи в РИНЦ
 Давыдов Алексей Александрович // Истина МГУ
 Scopus Author ID: 7201949615

Учёные по алфавиту
Выпускники СУНЦ МГУ
Математики России
Преподаватели МГУ
Преподаватели МИСиСа
Преподаватели Владимирского государственного университета
Профессора МГУ
Учёные МГУ
Преподаватели механико-математического факультета МГУ